Chandler kan syfta på:

Personer
 Raymond Chandler, (1888-1959) amerikansk författare
 Chandler Bing, fiktiv karaktär i tv-serien Vänner
 Chandler Riggs, (1999- ) amerikansk skådespelare
 Chandler Stephenson, (1994- ) kanadensisk ishockeyspelare

Geografi

Antarktis 

 Chandler (ö), 
 Mount Chandler, Antarktis ,

Australien 

 Chandler (del av en befolkad plats), Queensland, Brisbane,

Kanada 

 Chandler (kommun), Québec, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine,

USA 

 Chandler, Indiana, ort, Warrick County, 
 Chandler, Oklahoma, countyhuvudort, Lincoln County, 
 Chandler, Texas, Henderson County, 
 Chandler, Minnesota, ort, Murray County, 
 Chandler, Arizona, ort, Maricopa County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar